Флаг муниципального образования Россошанский муниципальный район Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5849.

Описание 
«Прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба района, выполненную голубыми, белыми, зелёными, жёлтыми, оранжевыми и чёрными цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле вверху — золотой, с чёрными семенами, цветок подсолнуха между двумя золотыми же головками колосьев; внизу — серебряное выгнутое опрокинутое и вписанное стропило, сопровождённое между плечами тремя безантами того же металла — один и два; поле ниже стропила зелёное».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает название, природно-географические и экономические особенности Россошанского муниципального района.

Название району дал административный центр — город Россошь. Слобода, ставшая впоследствии городом, была основана в месте слияния двух рек: Чёрная Калитва и Сухая Россошь. Место, где два русла сливаются под острым углом исстари называлось «рассохи» и от этого слова было позднее образовано «Россошь». Две соединяющиеся белые полосы символизируют реки и название города и района, делая композицию флага «гласной».

Со времени оседлого освоения Россошанской земли основным занятием местного населения стало земледелие. Плодородная почва стала залогом успешного развития сельскохозяйственного производства. Об этом на флаге говорят изображения подсолнуха и колосьев.

Традиционные символы плодородия, урожая дополнены жёлтым цветом — символом богатства и процветания, цветом спелых хлебов и дающего жизнь солнца.

Символика трёх белых безантов (кругов) на флаге многозначна:

— безанты напоминают гранулы удобрений и аллегорически символизируют одно из основных промышленных предприятий района ОАО «Минудобрения». Минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) улучшают химические или структурные характеристики почвы и через корневую систему дают растениям важные для жизни микроэлементы.

— образованная из кругов пирамида — традиционный символ познания и просвещения образно указывает на богатые сельскохозяйственные традиции: ещё в XIX столетии на территории современного Россошанского муниципального района богатейшие помещики Чертковы организовали хозяйства, работавшие по новым, прогрессивным тогда технологиям и дававшие богатые урожаи.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, молодости, возрождения, природы, здоровья.

Синий цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели, духовности.

Примечания